Highclere est un terme pouvant désigner:

Toponyme

Highclere, village du Hampshire

Voir aussi
Highclere (1971-1992), cheval de course appartenant à Élisabeth II
De Havilland Highclere, biplan d'une quinzaine de passagers des années 1920
Château de Highclere, château néo-jacobéen visible dans la série Downton Abbey